Äsping kan avse: Huggormshona

 Äsping – en rödbrun huggorm med rödbrun grundfärg, klassificerades felaktigt som en egen art av Linné eller en ung huggorm, se huggorm
 Äsping (båt) – en typ av stockbåt.
 Äspinge – ort i Äspinge socken i Hörby kommun
 Espingen – historisk krog i Göteborg
 Gøsta Esping-Andersen (född 1947), dansk socialforskare